Le Canberra Challenger est un tournoi international de tennis masculin faisant partie de l'ATP Challenger Tour ayant lieu tous les ans au mois de janvier à Canberra (Australie). Il a été créé en 2016 et se joue sur dur au Canberra Tennis Center. 

Il fait partie de l'Australian Pro Tour, une série de tournois professionnels préparatoires à l'Open d'Australie gérés par Tennis Australia.

Palmarès

Simple

Double

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel